Un esperit sobrenatural, vegeu diable.
 Ball de diables, un ball folclòric dels països catalans.

Vegeu també: Dimoni.